Турица — топоним:

Белоруссия 
 Турица — деревня в Лепельском районе Витебской области.

Россия 
 Турица — река в Вологодской области, приток Сухоны.
 Турица — река в Московской области, приток Таруссы.
Турица — река в Тверской области, приток Окчи.

Украина 
 Турица — село в Перечинском районе Закарпатской области.